Quaiatti ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Quaiatti (1888–1962), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Niobe Quaiatti (1910–1994), italienische Schauspielerin, siehe Jole Silvani